El término celita puede referirse a:

 Celita, nombre artístico del torero Alfonso Cela Vieito;
 celita, sinónimo del mineral brownmillerita.